Latisana è un audiolibro/melologo dell'artista friulano Raul Lovisoni. È stato realizzato nel 2002 e fa parte della serie "La tua storia". Racconta la storia dell'omonima cittadina friulana.

Tracce

Formazione
Voce recitante: Carla Lugli
Consort di viola da gamba: Irena Pahor
Chitarre: Enzo Mitidieri, Andrea Allione, Giorgio Dose, Gianni Roiatti
Basso: Giorgio Lugnani, Andrea Allione, Raul Lovisoni
Violoncello: Martina Bertoni
Viola: Elisa d'Agostini
Violino: Lucia Clonfero
Organo: Nicola Cossar
Flauti dritti e traversi, tastiere, arrangiamenti: Raul Lovisoni

Collegamenti esterni

Latisana